

Patronyme 

 Bonaventure Des Périers (1510-1543/4), traducteur, éditeur, poète et conteur français ;
 Gabriel Adrien Marie Poissonnier Desperrières (1763-1852) général français
 Jacques Despériers de Lagelouze (1767-1842), personnalité politique française ;
 Jean Vavasseur-Desperriers (1945-), historien français.
Patronyme français